

Patronyme
Le Garrec est un patronyme breton qui signifie « qui a de grandes jambes » ; présent surtout dans le Finistère, il est porté notamment par :
 Nolann Le Garrec (2002-), rugbyman français.
 Léa Le Garrec (1993-), footballeuse française.
 Stéphane Le Garrec (1969-), footballeur français.
 Nicole Le Garrec (1942-), réalisatrice et cinéaste française.
 Félix Le Garrec (1930-), photographe et cinéaste français.
 Jean Le Garrec (1929-2023), homme politique  français.
 Toussaint Le Garrec (1962-1939), barde, poète et auteur de pièces de théâtre français.
 Évelyne Le Garrec (1934-2018), journaliste, traductrice et autrice française.

Garrec 
 René Garrec (1934- ), homme politique français.

Voir aussi 
 Galerie Sagot-Le Garrec

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme breton